Robert McKim est un nom pouvant désigner:

 (1828-1900), homme politique canadien en Ontario
Robert McKim (1886-1927), acteur américain de cinéma muet
 (1946-2018), homme politique américain du Wyoming
 (né en 1952), philosophe de la religion irlandais

Voir aussi

McKim, Robert